Fleet, créée en 2019, est une entreprise française spécialisée dans la location et la gestion de matériel informatique.

Activité 
Fleet propose l’accompagnement des startups et des PME dans l’acquisition, la gestion et le renouvellement de leur parc informatique.

L’entreprise a lancé une plateforme de leasing permettant de faire une demande rapide et en ligne de location de matériel informatique.

Histoire 
Alexandre Berriche et Sevan Marian se rencontrent au sein de Rocket Internet. Ils constatent des difficultés de gestion du stock d’ordinateurs et décident de proposer une solution qui permet d’optimiser la gestion et l’acquisition du matériel informatique des entreprises. Ainsi, ils lancent Fleet en avril 2019.

Fleet est sélectionné, fin 2019, pour intégrer le programme d’accélération de Wilco Digital.

En mai 2020, Fleet conclut un accord de partenariat avec BNP Paribas Leasing Solutions, filiale du groupe BNP Paribas. En mai 2021, ils renforcent leur collaboration en intégrant une API qui permet d’automatiser entièrement la demande de leasing.

En novembre 2021, Fleet est nommée parmi les 50 startups françaises où travailler en 2022, dans une liste dévoilée par le cabinet de recrutement Elinoï.

Fleet annonce avoir atteint 5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires et 500 clients en 2021. L’entreprise prévoit un chiffre d'affaires mensuel de 1 million d’euros en 2022.

En mars 2022, Fleet ouvre un bureau à Barcelone pour lancer ses opérations en Espagne. La startup prétend ouvrir un autre bureau en Allemagne en 2023.

En avril 2022, Fleet s’associe à Yousign, une startup de signature électronique, afin de numériser la signature des contrats de location avec ses clients. Fleet établit également un accord avec Karmen afin de permettre aux entreprises de financer leur croissance avec le revenue based financing.

En septembre 2022, Fleet collabore avec le métro de Paris pour lancer sa première campagne publicitaire.

En octobre 2022, Fleet annonce l'ouverture de son bureau en Allemagne, dans la capitale Berlin.

Financement 
Fleet apparaît comme l’une des rares start-up françaises et européennes qui n’ont pas levé de fonds pour se développer. La startup a réussi à atteindre 100 000 euros de chiffre d’affaires en quelques mois et décide de reposer sur ses fonds propres..

Partenaires 

 Kard
 Stoïk
 BNP Paribas
 Ornikar
 Yousign
 Greenly
 Ankorstore
 Sunday
 Matera
 PopChef
 ChefClub
 Asphalte
 Bagatelle
 Superprof
 Selency

Références

Liens externes 

Entreprise ayant son siège à Paris
Start-up
Entreprise fondée en 2019